de oude naam van Oranienburg (stad)
 Bötzow (Oberkrämer), een plaats in de Duitse deelstaat Brandenburg